

Toponyme 

 Abana, localité située dans la région administrative d'Abitibi-Témiscamingue dans la province du Québec, au Canada ;
 Abana, ville et district de la province de Kastamonu, en Turquie.

Autres 
 Abana, barque construite au Canada en 1874 et échouée en Angleterre en 1894
 Rivière Abana, nom biblique de la rivière Barada dans l'Anti-Liban

Homonymie de toponyme